Dit is een lijst van planetoïden 116601-116700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116601 - || 2004 BP106 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116602 - || 2004 BS107 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116603 - || 2004 BJ108 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116604 - || 2004 BQ108 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116605 - || 2004 BJ109 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116606 - || 2004 BB110 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116607 - || 2004 BT110 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116608 - || 2004 BA111 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116609 - || 2004 BO111 || 29 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116610 - || 2004 BO113 || 28 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116611 - || 2004 BZ113 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116612 - || 2004 BE114 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116613 - || 2004 BR114 || 29 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116614 - || 2004 BT114 || 29 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116615 - || 2004 BA115 || 30 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116616 - || 2004 BH115 || 30 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116617 - || 2004 BJ115 || 30 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116618 - || 2004 BU116 || 27 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116619 - || 2004 BY117 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116620 - || 2004 BC118 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116621 - || 2004 BG118 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116622 - || 2004 BM118 || 29 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116623 - || 2004 BN118 || 29 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116624 - || 2004 BR118 || 30 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116625 - || 2004 BT118 || 30 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116626 - || 2004 BJ119 || 30 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116627 - || 2004 BB121 || 31 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116628 - || 2004 BB122 || 28 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116629 - || 2004 BD122 || 30 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116630 - || 2004 BD124 || 18 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116631 - || 2004 BK124 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116632 - || 2004 BQ141 || 19 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116633 - || 2004 BV147 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116634 - || 2004 BM150 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116635 - || 2004 BT151 || 18 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116636 - || 2004 BC152 || 19 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116637 - || 2004 BR155 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116638 - || 2004 CD || 2 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116639 - || 2004 CF || 2 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116640 - || 2004 CK1 || 10 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116641 - || 2004 CL3 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116642 - || 2004 CU3 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116643 - || 2004 CB4 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116644 - || 2004 CV11 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116645 - || 2004 CT12 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116646 - || 2004 CN13 || 11 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116647 - || 2004 CY13 || 11 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116648 - || 2004 CA14 || 11 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116649 - || 2004 CY17 || 10 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116650 - || 2004 CL21 || 11 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116651 - || 2004 CL24 || 12 februari 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 116652 - || 2004 CX24 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116653 - || 2004 CJ29 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116654 - || 2004 CV30 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116655 - || 2004 CW33 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116656 - || 2004 CY35 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116657 - || 2004 CM36 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116658 - || 2004 CR36 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116659 - || 2004 CW36 || 12 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116660 - || 2004 CV37 || 13 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116661 - || 2004 CU38 || 10 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116662 - || 2004 CW39 || 12 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116663 - || 2004 CJ40 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116664 - || 2004 CL40 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116665 - || 2004 CM40 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116666 - || 2004 CQ40 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116667 - || 2004 CN41 || 14 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116668 - || 2004 CQ42 || 11 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116669 - || 2004 CQ46 || 13 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116670 - || 2004 CK49 || 15 februari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116671 - || 2004 CQ53 || 11 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116672 - || 2004 CZ56 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116673 - || 2004 CP60 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116674 - || 2004 CX61 || 11 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116675 - || 2004 CH65 || 14 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116676 - || 2004 CC66 || 15 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116677 - || 2004 CT67 || 10 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116678 - || 2004 CX67 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116679 - || 2004 CH69 || 11 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116680 - || 2004 CK69 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116681 - || 2004 CF70 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116682 - || 2004 CW70 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116683 - || 2004 CY71 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116684 - || 2004 CO72 || 13 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116685 - || 2004 CG77 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116686 - || 2004 CM77 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116687 - || 2004 CE78 || 11 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116688 - || 2004 CC80 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116689 - || 2004 CB83 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116690 - || 2004 CM83 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116691 - || 2004 CW83 || 12 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116692 - || 2004 CZ84 || 13 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116693 - || 2004 CD85 || 13 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116694 - || 2004 CW85 || 14 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116695 - || 2004 CQ91 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116696 - || 2004 CH92 || 14 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116697 - || 2004 CO92 || 14 februari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116698 - || 2004 CZ97 || 14 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116699 - || 2004 CP98 || 14 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116700 - || 2004 CW99 || 15 februari 2004 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten